JFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jefferson Ashtabula (Stati Uniti)